Das Bluenose Squash Classic 2008 fand vom 5. bis 10. Februar 2008 in Halifax, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Shahier Razik, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Borja Golán ausschied. Golán erreichte wie schon im Vorjahr das Finale, in dem er auf Laurens Jan Anjema traf. Anjema gewann das Endspiel mit 8:11, 12:10, 11:5, 4:11 und 13:11.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Robin Clarke einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

 
PSA World Tour 2007/08
2008